Иоганн Буркхардт:
 Буркхардт, Иоганн Карл (позднее — Жан Шарль) (1773—1825) — немецко-французский математик и астроном.
 Буркхардт, Иоганн Людвиг (1784—1817) — швейцарский востоковед и путешественник.